Франц Фишер (; 19 марта 1877 − 1 декабря 1947) — немецкий химик, разработчик метода производства синтетических углеводородов (процесс Фишера — Тропша).

Франц Фишер родился 19 марта 1877 года в городе Фрайбург (земля Баден-Вюртемберг). Изучал химию в заведениях Фрайбурга и Мюнхена, а после стажировался у Анри Муассана (Париж), Вильгельма Оствальда (Лейпциг), Эмиля Фишера (Берлин). По завершении стажировки Франц начал преподавать в Фрайбургской горной академии.

В 1911 году Фишер стал заведующим кафедрой электрохимии в Высшей технической школе города Шарлоттенбург, пригород Берлина (ныне является одним из районов).

В 1913 году Обществом кайзера Вильгельма был назначен первым директором Института исследования угля имени Кайзера Вильгельма (ныне Институт исследований угля Общества Макса Планка) в Мюльхайме-на-Руре. В этом институте Франц познакомился с Гансом Тропшем. Они проводили совместные исследования по синтезу углеводородов. На базе лабораторий компании BASF им удалось получить смесь углеводородов при реакции монооксида углерода и водорода, но содержание искомых веществ был крайне низким. Позже учёные подобрали необходимые катализаторы и параметры протекания реакции — и среди продуктов взаимодействия остались только углеводороды и вода. Эта реакция была названа в честь её создателей — процесс Фишера — Тропша.

Награды 
 1927 — 
 1935 — 
 1936 — Медаль Вильгельма Экснера
 1937 —

Примечания

Источники 
 Биографии великих химиков. Перевод с нем. под ред. Быкова Г. В. — М.: Мир, 1981. — 320 с.

Химики Германии
Награждённые медалью Вильгельма Экснера
Награждённые медалью Карла Энглера